Сент-Ама́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 55 км на південь від Тулузи, 22 км на північ від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1-1-2023 Сент-Аман було приєднано до муніципалітету Безак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Аман на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ар'єж